Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2010 прошёл в Улан-Баторе (Монголия) с 20 по 24 октября в форматах классические шашки и блиц. Главный судья — Харм Вирсма, секретарь — Baasandavaa Ch.

В турнире приняли участие 12 спортсменок из 10 стран, в том числе: один международный мастер и шесть национальных мастеров. На первом этапе спортсменки играли в двух группах по 6 человек по круговой системе, на втором этапе проводились матчи между участницами занявшими в группах одинаковое место за итоговое 1, 3, 5, 7, 9 и 11 место. В группе А, три шашистки набрали равное количество очков и для них проводился дополнительный мини турнир для определения мест. Одновременно проводился Чемпионат Азии среди мужчин.

Результаты

Классические 
Контроль времени 80 минут + 30 секунд за ход.

Группа А

Группа Б 

 Финальные матчи

За 1-2 место Юлдашева – Бозорова 3-1

За 3-4 место Enkhzaya – Нямжаргал 1-3

За 5-6 место Я Сай – Тувшинжая  3-1

За 7-8 место Мандахнаран – Алатэнхуа 0-2

За 9-10 место Юсупова – Лю Гоюань 0-2

За 11-12 место Каoru – Zahra 2-0

Итоговое положение

Блиц

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Азиатской конфедерации шашек

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2010 год в шашках
Чемпионаты Азии в 2010 году
Октябрь 2010 года
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Спорт в Монголии в 2010 году
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Чемпионаты Азии в Монголии